Lill-Vallsjön lautet der Name dreier schwedischer Seen:

 Lill-Vallsjön (Ångermanland) in der Gemeinde Strömsund, Jämtlands län
 Lill-Vallsjön (Dalarna) in den Gemeinden Älvdalen und Mora, Dalarnas län
 Lill-Vallsjön (Medelpad) in der Gemeinde Sundsvall, Västernorrlands län

Siehe auch:   
 Vallsjön   
 Lilla Vallsjön in der Gemeinde Surahammar, Västmanlands län   
 Lilla Valsjön in der Gemeinde Karlsborg, Västra Götalands län   
 Stor-Vallsjön